Theraphosinae — подсемейство пауков-птицеедов (Theraphosidae). В числе представителей — род Acanthoscurria, некоторых представителей которого содержат в качестве экзотических домашних животных.

Классификация 

 Acanthoscurria
 Agnostopelma
 Aphonopelma
 Brachypelma
 Bonnetina
 Bumba (= Maraca)
 Cardiopelma
 Chromatopelma
 Citharacanthus
 Clavopelma
 Crassicrus
 Cyclosternum
 Cyriocosmus
 Cyrtopholis
 Euathlus
 Eupalaestrus
 Grammostola
 Hapalopus
 Hapalotremus
 Hemirrhagus
 Homoeomma
 Kankuamo
 Lasiodora
 Lasiodorides
 Magulla
 Megaphobema
 Melloleitaoina
 Metriopelma
 Neostenotarsus
 Nesipelma
 Nhandu
 Ozopactus
 Pamphobeteus
 Paraphysa
 Phormictopus
 Plesiopelma
 Pseudhapalopus
 Reversopelma
 Schismatothele
 Schizopelma
 Sericopelma
 Sphaerobothria
 Stichoplastoris
 Theraphosa
 Thrixopelma
 Tmesiphantes
 Vitalius
 Xenesthis

См. также 
 Aphonopelma seemanni
 Bumba lennoni
 Megaphobema robustum

Примечания

Литература 
 Guadanucci J. P. L. 2012. Trichobothrial morphology of Theraphosidae and Barychelidae spiders (Araneae, Mygalomorphae). Zootaxa 3439: 1—42.

Пауки-птицееды